Voir également les pages d'homonymie  et .

Patronyme

 Catherine Thompson Hogarth (1815-1879) épouse de Charles Dickens
 Mary Scott Hogarth, belle-sœur de Charles Dickens, morte à dix-sept ans, dont il a porté le deuil sa vie durant.
 Georgina Hogarth, belle-sœur de Charles Dickens, qui l'a suivi après la séparation d'avec son épouse et a été sa gouvernante jusqu'à la fin de sa vie.
 William Hogarth (1697-1764), peintre et graveur anglais,
 David Hogarth (1862-1927), archéologue britannique
 Burne Hogarth (1911-1996), dessinateur américain, 
 Steve Hogarth, chanteur du groupe de rock progressif Marillion

Toponyme

Canada 
Baie Hogarth, ou Baie Cumberland, bras de la mer du Labrador

Autres
Hogarth Press, maison d'édition britannique fondée en 1917 par Leonard et Virginia Woolf.